Partie červenajících uší je legendární partie ve hře go. Sehráli ji v roce 1846 Honinbó Šúsaku (černý) a Inoue Genan Inseki (bílý). Je považována za Shusakovu nejvýznamnější partii. Obsahuje často zmiňovaný geniální tah červenajících uší.

Přestože Shusaku partii nezačal úplně nejlépe a ve střední hře se zdálo, že ji prohraje, podařilo se mu najít geniální tah, který vývoj partie zvrátil.

Tah červenajících uší 
Své jméno partie jméno dostala podle výroku lékaře, který hru sledoval spolu s dalšími hráči go. Tvrdil, že vítězný tah a obrat v partii bezpečně poznal, ač go příliš nerozumí. Indikátorem mu bylo, že do té doby klidně hrajícímu (a stále kamenný klid zachovávajícímu) Insekimu po tomto soupeřově tahu zrudly uši.

Partie go